Tokyo Juliet (mangá), uma série em mangá
 Tokyo Juliet (série de TV), uma série de televisão taiwanesa baseada no mangá

Desambiguação